Skálafell ist der Name folgender Berge:
 Skálafell (Borgarbyggð), in der Gemeinde Borgarbyggð östlich des Ortes Bifröst im Westen Islands
 Skálafell (Seljadalur), nordöstlich von Mosfellsbær in der Gemeinde Kjósarhreppur im Westen Islands, am Seljadalur
 Skálafell (Þverárdalur), nordöstlich von Mosfellsbær in der Gemeinde Kjósarhreppur und Reykjavíkurborg im Westen Islands, am Þverárdalur
 Skálafell (Grindavík), im äußersten Westen der Gemeinde Grindavík im Südwesten Islands 
 Skálafell (Fljótsdalshérað), in der Gemeinde Fljótsdalshérað im Osten Islands
 Skálafell (Helgafellssveit), in der Gemeinde Helgafellssveit im Westen Islands 
 Skálafell (Hornafjörður), in der Gemeinde Hornafjörður im Südosten Islands am Skálafellsjökull
 Skálafell (Ísafjarðarbær), in der Gemeinde Ísafjarðarbær im Nordwesten Islands
 Skálafell (Ölfus), in der Gemeinde Ölfus im Südwesten Islands 
 Skálafell (Rangárþing ytra), in der Gemeinde Rangárþing ytra im Süden Islands 
 Skálafell (Suðurnes), in der Südwest-Region (Suðurnes) Islands

Siehe auch:
 Skálafellsjökull